Vipereau peut faire référence à :
 un vipereau, petit de la vipère ;
 le , lac canadien.

Voir aussi